E 3/3 ist die Baureihenbezeichnung folgender Serien einer 3/3-gekuppelten Rangierdampftenderlokomotive der Schweizerischen Centralbahn (SCB):

 SCB E 3/3 (1. Serie), 10 Maschinen von SLM, 1873–1874 erbaut
 SCB E 3/3 (2. Serie), 25 Maschinen von SLM, 1896–1901 erbaut, siehe SBB E 3/3 #Bei der Gründung der SBB von den Vorgängerbahnen übernommene Lokomotiven der Bauart E 3/3

Andere Tenderlokomotiven der SCB mit Achsfolge 3/3:

 SCB Ed 3/3, 5 Maschinen von SCB, 1868–1873 für sich selbst erbaut
 WB Ed 3/3, 2 Maschinen von SCB, 1886 für die WB erbaut und später übernommen